DOF ima več pomenov. Lahko je tričrkovna kratica.

 Deeds Of Flesh, death metal glasbena skupina
 globinska ostrina, angleška kratica za Depth of field
 Diario Oficial de la Federación (Uradna revija Federacije), ki jo objavlja mehiška vlada
 DOF ASA, norveško podjetje
 DOF Subsea, mednarodno podjetje
 2,5-dimetoksi-4-fluoroamfetamin (DOF), psihedelična droga

Glej tudi 

 DÖF

Kratice